6. breddegrad kan henvise til:

 6. nordlige breddekreds
 6. sydlige breddekreds